Il celeste è una gradazione di blu. Il termine può riferirsi anche a:

Cinema 
 Celeste – film del 1915
 Celeste – film del 1916 diretto da Walter V. Coyle

Geografia 
 Laguna Celeste – Bolivia
 Mount Celeste – nome non ufficiale di una montagna sull'isola di Vancouver, British Columbia, Canada
 Celeste – fiume della Costa Rica
 Celeste – città rurale nel nord del Texas, Stati Uniti d'America

Musica
 Celeste – altro nome della celesta, strumento musicale
 Celeste – gruppo musicale italiano degli anni settanta
 Celeste/Hei tu, arrangiati un po' – singolo di Gian Pieretti del 1969
 Celeste – album di Celeste del 1985
 Celeste – singolo di Laura Pausini dall'album Inedito del 2011
 Celeste – album di Celeste del 2019

Onomastica
 Celeste – nome proprio di persona maschile e femminile

Persone
 Celeste (1959) – cantante statunitense
 Celeste (1994) – cantante britannica
 Andrea Celeste (1986), è una cantautrice italiana
 Arianny Celeste – modella e ring girl statunitense
 Dick Celeste – politico statunitense
 Francesco Celeste – calciatore argentino
 Gianni Celeste – cantautore italiano
 Giovanni Celeste – militare italiano
 Madame Céleste – danzatrice e attrice francese
 Nino Celeste (1902–...) – calciatore italiano
 Sebastiano Celeste (1940) – direttore della fotografia italiano
 Nino Celeste – calciatore italiano
 Ted Celeste – politico statunitense

Altro
 Celeste – soprannome della nazionale di calcio dell'Uruguay
 Celeste – telenovela argentina del 1991 con Andrea del Boca
 Celeste – videogioco a piattaforme, indie, del 2018

Pagine correlate
 Celestina (disambigua)

Altri progetti